Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dragon :

 le , un vaisseau de ligne construit en 1512 ;
 le , un vaisseau de ligne construit dans les années 1540 ;
 le , un galion construit en 1593 ;
 le , une frégate de quatrième rang lancée en 1647 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1711, renommé HMS Dragon en 1715 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1736 ;
 le , un vaisseau de ligne de troisième rang construit en 1760 ;
 le , un vaisseau de ligne de troisième rang construit en 1798 ;
 le , une frégate de seconde main en bois construite en 1845 ;
 le , un sloop de classe Doterel lancé en 1878 ;
 le , un destroyer de classe Doterel lancé en 1894 ;
 le , un croiseur léger de classe Danae lancé en 1917 ; 
 le , un destroyer de Type 45 lancé en 2008.

Dragon